Еланку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північ від Парижа, 37 км на південний захід від Ам'єна, 33 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Еланкур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Еланкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза